Гама́рус (Gammarus) — рід невеликих рачків родини бокоплавів (Gammaridae), ряду Бокоплави (Amphipoda). Він має зігнуте дугою тіло, одягнене в твердий хітиновий панцир, що складається з 14 сегментів. На голові розташовано 2 ока та дві пари вусиків-антен, що служать органами дотику при пошуку їжі. Рухається гамарус бічними ударами тіла, додатково допомагаючи собі 9 парами ніг, за що і отримав другу назву бокоплав. Грудні ноги дихальні, із зябрами. Три передні пари черевних ніг двохгілкові з плавальними щетинами, служать для плавання. Три задні пари направлено назад, разом з тельсоном (хвостом) служать для стрибання. У самиць на грудях виводкова камера для виношування яєць. Розвиток прямий. Середній розмір цього рачка становить зазвичай близько 1 см.

Мешкає гамарус як в прісних, так і в солоноводних водоймах. Тримається він в основному під каменями, серед гальки і крупного піску в береговій смузі.

Живиться гамарус переважно рослинною їжею, обгризаючи гниючі органічні залишки опалого листя і водних рослин.

Види 
Рід містить такі види:
 Gammarus abscisus G. Karaman, 1973
 Gammarus abstrusus Hou, Platvoet & Li, 2006
 Gammarus acalceolatus Pinkster, 1970
 Gammarus accolae G. Karaman, 1973
 Gammarus accretus Hou & Li, 2002
 Gammarus acherondytes Hubricht & Mackins, 1940
 Gammarus aequicauda (Martynov, 1931)
 Gammarus agrarius G. Karaman, 1973
 Gammarus albimanus G. Karaman, 1968
 Gammarus alsaticus Van Straelen, 1924†
 Gammarus anatoliensis Schellenberg, 1937
 Gammarus angulatus (Martynov, 1930)
 Gammarus angusticoxalis Martynov, 1935
 Gammarus annandalei (Monod, 1924)
 Gammarus annulatus Smith, 1873
 Gammarus anodon Stock, Mirzajani, Vonk, Naderi & Kiabi, 1998
 Gammarus aoculus Hou & Li, 2003
 Gammarus araxenius Derzhavin, 1938
 Gammarus arduus G. Karaman, 1975
 Gammarus argaeus Vávra, 1905
 Gammarus bakhteyaricus Khalayi-Pirbalanty & Sari, 2004
 Gammarus balcanicus Schaferna, 1922
 Gammarus barnaulensis Schellenberg, 1937
 Gammarus belli G. Karaman, 1984
 Gammarus bergi Martynov, 1930
 Gammarus birsteini Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus bosniacus Schäferna, 1922
 Gammarus bousfieldi Cole & Minckley, 1961
 Gammarus brevicornis (Martynov, 1935)
 Gammarus brevipodus Hou, Li & Platvoet, 2004
 Gammarus breviramus Bousfield & Elwood, 1971
 Gammarus bucharensis Martynov, 1935
 Gammarus caparti Petre-Stroobants, 1981
 Gammarus caucasicus Martynov, 1932
 Gammarus caudisetus Viviani, 1805
 Gammarus chaohuensis Hou & Li, 2002
 Gammarus chevreuxi Sexton, 1913
 Gammarus chimkenti G. Karaman, 1984
 Gammarus chostensis Martynov, 1932
 Gammarus cohabitus Hosinger, Shafer, Fong & Culver, 2008
 Gammarus comosus Hou, Li & Gao, 2005
 Gammarus craspedotrichus Hou & Li, 2002
 Gammarus crenulatus G. S. Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus crinicaudatus Stock, Mirzajani, Vonk, Naderi & Kiabi, 1998
 Gammarus crinicornis Stock, 1966
 Gammarus crispus Martynov, 1932
 Gammarus curvativus Hou & Li, 2003
 Gammarus dabanus Tachteew & Mekhanikova, 2000
 Gammarus daiberi Bousfield, 1969
 Gammarus decorosus Meng, Hou & Li, 2003
 Gammarus denticulatus Hou, Li & Morino, 2002
 Gammarus desperatus Cole, 1981
 Gammarus dorsosetosus Mateus & Mateus, 1990
 Gammarus duebeni Liljeborg, 1852
 Gammarus dulensis S. Karaman, 1929
 Gammarus edwardsi Bate, 1862
 Gammarus effultus G. Karaman, 1975
 Gammarus electrus Hou & Li, 2003
 Gammarus elevatus Hou, Li & Morino, 2002
 Gammarus elvirae Iannilli & Ruffo, 2002
 Gammarus emeiensis Hou, Li & Koenemann, 2002
 Gammarus fasciatus Say, 1818
 Gammarus finmarchicus Dahl, 1938
 Gammarus flabellifera Stimpson, 1856
 Gammarus fluviatilis Milne-Edwards, 1840†
 Gammarus fontinalis Costa, 1883
 Gammarus fossarum Koch, 1836
 Gammarus frater Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus frigidus Hou & Li, 2004
 Gammarus galgosensis Lee & Kim, 2004
 Gammarus galgosensis Lee & Kim, 1980
 Gammarus gauthieri (S. Karaman, 1935)
 Gammarus glabratus Hou & Li, 2003
 Gammarus goedmakersae G. S. Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus gracilis Martynov, 1935
 Gammarus gregoryi Tattersall, 1924
 Gammarus halilicae G. Karaman, 1969
 Gammarus hegmatanensis Hekmatara, Sari & Baladehi, 2011
 Gammarus hirsutus Martynov, 1935
 Gammarus hongyuanensis Barnard & Dai, 1988
 Gammarus hoonsooi Lee, 1986
 Gammarus hyalelloides Cole, 1976
 Gammarus ibericus Margalef, 1951
 Gammarus inaequicauda Stock, 1966
 Gammarus inberbus Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus inopinatus Mateus & Mateus, 1990
 Gammarus insensibilis Stock, 1966
 Gammarus italicus Goedmakers & Pinkster, 1977
 Gammarus izmirensis Özbek, 2007
 Gammarus jacksoni Morino & Whitman, 1995
 Gammarus jaspidus Hou & Li, 2004
 Gammarus jenneri Bynum & Fox, 1977
 Gammarus kamtschaticus Tzvetkova, 1972
 Gammarus kasymovi Aliev, 1997
 Gammarus kesanensis Ozbek & Camus-Elipek, 2010
 Gammarus kesslerianus Martynov, 1931
 Gammarus kischineffensis Schellenberg, 1937
 Gammarus komareki (Schaferna, 1922)
 Gammarus korbuensis Martynov, 1930
 Gammarus koshovi Bazikalova, 1946
 Gammarus kyonggiensis Lee & Seo, 1990
 Gammarus laborifer Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus lacustris G. O. Sars, 1864
 Gammarus lasaensis Barnard & Dai, 1988
 Gammarus laticoxalis Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus lawrencianus Bousfield, 1956
 Gammarus lecroyae Thoma & Heard, 2009
 Gammarus ledoyeri G. Karaman, 1987
 Gammarus lepoliensis Jazdzewski & Konopacka, 1989
 Gammarus lichuanensis Hou & Li, 2002
 Gammarus limnaeus S. I. smith, 1874
 Gammarus lobifer Stock, Mirzajani, Vonk, Naderi & Kiabi, 1998
 Gammarus locusta (Linnaeus, 1758)
 Gammarus longipedis Karaman & Pinkster, 1987
 Gammarus longisaeta Lee & Seo, 1992
 Gammarus lophacanthus Hou & Li, 2002
 Gammarus lordeganensis Khalayi-Pirbalanty & Sari, 2004
 Gammarus lychnidensis Schellenberg, 1943
 Gammarus macedonicus G. Karaman, 1976
 Gammarus madidus Hou & Li, 2005
 Gammarus marmouchensis Fadil, 2006
 Gammarus maroccanus Fadil & Dakki, 2001
 Gammarus martensi Hou & Li, 2004
 Gammarus matienus Derzhavin, 1938
 Gammarus miae Mateus & Mateus, 1990
 Gammarus microps Pinkster & Goedmakers, 1975
 Gammarus minus Say, 1818
 Gammarus mladeni Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus monospeliensis Pinkster, 1972
 Gammarus montanus Hou, Li & Platvoet, 2004
 Gammarus mucronatus Say, 1818
 Gammarus murarius Hou & Li, 2004
 Gammarus nekkensis Uchida, 1935
 Gammarus ninglangensis Hou & Li, 2003
 Gammarus nipponensis Uéno, 1940
 Gammarus nox Stock, 1995
 Gammarus nudus Martynov, 1931
 Gammarus obnixus Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus oceanicus Segerstråle, 1947
 Gammarus ocellatus Martynov, 1930
 Gammarus ochridensis (Schäferna, 1926)
 Gammarus odaensis Lee & Kim, 1980
 Gammarus odettae Mateus & Mateus, 1990
 Gammarus oeningensis Heer, 1865†
 Gammarus orinos Pinkster & Schol, 1984
 Gammarus oronticus Alouf, 1979
 Gammarus osellai Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus pageti Mateus & Mateus, 1990
 Gammarus palustris Bousfield, 1969
 Gammarus parechiniformis G. Karaman, 1977
 Gammarus paricrenatus Stock, Mirzajani, Vonk, Naderi & Kiabi, 1998
 Gammarus parthicus Stock, Mirzajani, Vonk, Naderi & Kiabi, 1998
 Gammarus paucispinus Hou & Li, 2002
 Gammarus pavlovici
 Gammarus pavo Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus paynei Delong, 1992
 Gammarus pecos Cole & Bousfield, 1970
 Gammarus pellucidus Gurjanova, 1930
 Gammarus pexus Hou & Li, 2005
 Gammarus platvoeti Hou & Li, 2003
 Gammarus pljakici G. Karaman, 1964
 Gammarus plumipes Mateus & Mateus, 1990
 Gammarus praecyrius Derzhavin, 1941†
 Gammarus preciosus Wang, Hou & Li, 2009
 Gammarus pretzmanni Mateus & Mateus, 1990
 Gammarus proiectus Stock, Mirzajani, Vonk, Naderi & Kiabi, 1998
 Gammarus pseudoanatoliensis Karaman & Pinkster, 1987
 Gammarus pseudolimnaeus Bousfield, 1958
 Gammarus pseudosyriacus Karaman & Pinkster, 1977
 Gammarus pulex Linnaeus, 1758
 Gammarus qiani Hou & Li, 2002
 Gammarus rambouseki S. Karaman, 1931
 Gammarus retzi Maikovsky, 1941†
 Gammarus rifatlensis Fadil, 2006
 Gammarus riparius Hou & Li, 2002
 Gammarus roeselii Gervais, 1835
 Gammarus rouxi Pinkster & Goedmakers, 1975
 Gammarus salemaai G. Karaman, 1985
 Gammarus salinus Spooner, 1947
 Gammarus sepidannus Zamanpoore, Poeckl, Grabowski & Schiemer, 2009
 Gammarus setosus Dementieva, 1931
 Gammarus shanxiensis Barnard & Dai, 1988
 Gammarus shenmuensis Hou & Li, 2004
 Gammarus sichuanensis Hou, Li & Zheng, 2002
 Gammarus sinuolatus Hou & Li, 2004
 Gammarus sirvannus Hekmatara, Sari & Baladehi, 2011
 Gammarus sketi G. Karaman, 1989
 Gammarus sobaegensis G. Karaman, 1984
 Gammarus solidus G. Karaman, 1977
 Gammarus songirdaki G. Karaman, 1984
 Gammarus soyoensis Lee & Kim, 1980
 Gammarus spelaeus Martynov, 1931
 Gammarus spinipalmus (Chen, 1939)
 Gammarus spooneri G. Karaman, 1991
 Gammarus stagnarius Hou, Li & Morino, 2002
 Gammarus stalagmiticus Hou & Li, 2005
 Gammarus stankokaramani G. Karaman, 1976
 Gammarus stojicevici (S. Karaman, 1929)
 Gammarus stupendus Pinkster, 1983
 Gammarus subtypicus Stock, 1966
 Gammarus suifunensis Martynov, 1925
 Gammarus syriacus Chevreux, 1895
 Gammarus takesensis Hou, Li & Platvoet, 2004
 Gammarus taliensis Shen, 1954
 Gammarus tauricus Martynov, 1931
 Gammarus teletzkensis Martynov, 1930
 Gammarus tigrinus Sexton, 1939
 Gammarus topkarai Özbek & Balik, 2009
 Gammarus translucidus Hou, Li & Li, 2004
 Gammarus troglophilus Hubricht & Mackins, 1940
 Gammarus truncatus Martynov, 1930
 Gammarus turanus Martynov, 1935
 Gammarus uludagi G. S. Karaman, 1975
 Gammarus unguiserratus Costa, 1853
 Gammarus ustaoglui Özbek & Guloglu, 2005
 Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975
 Gammarus vignai Pinkster & Karaman, 1978
 Gammarus wangbangensis Lee & Seo, 1990
 Gammarus wautieri Roux, 1967
 Gammarus wilkitzkii Birula, 1897
 Gammarus xiangfengensis Hou & Li, 2002
 Gammarus zaddachi Sexton, 1912
 Gammarus zagrosensis Zamanpoore, Poeckl, Grabowski & Schiemer, 2009
 Gammarus zeongogensis Lee & Kim, 1980

Господарське значення 
Гамарус популярний і незамінний у використанні як корм на рибозаводах, і широко застосовується при вирощуванні форелі, осетрових, коропових і інших цінних видів риб. У акваріумі використовується для годування середньої і крупної риби, а так само як хороший баластний корм, що сприяє очищенню травної системи у риб. Із задоволенням поїдаєтся водними видами черепах. Gammarus не дарма вважається за один з найкращих кормів, завдяки своїй високій поживній цінності і великому змісту каротину. Аналіз показує, що в 12,8 % сухої ваги гамаруса містить білка 56,2 %, жирів 5,8 %, вуглеводів 3,2 % .

У живому вигляді він може бути переносником рибних паразитів, тому при використанні для годування риб гамарус знезаражений озонуванням і заморожуванням.

Література

Посилання 
 http://www.aquaria.com.ua/gammarus.html 

Бокоплавові
Рибний корм
Роди ракоподібних